Ка́йтая́рви () — озеро на территории Найстенъярвского сельского поселения Суоярвского района Республики Карелия.

Площадь озера — 1,2 км², площадь водосборного бассейна — 1030 км². Располагается на высоте 140,0 метров над уровнем моря.

Форма озера лопастная, продолговатая: вытянуто с северо-запада на юго-восток. Берега изрезанные, каменисто-песчаные, местами заболоченные.

Через озеро протекает река Тарасйоки.

В озере расположены шесть островов различной площади.

На северо-восточном берегу озера расположен посёлок Тойвола, через который проходит автомобильная дорога «Суоярви — Юстозеро — (через Поросозеро) — Медвежьегорск». До 2003 года озеро служило источником водоснабжения и приемником коммунально-бытовых сточных вод посёлка Тойвола.

Название озера переводится с финского языка как «узкое озеро».

Код объекта в государственном водном реестре — 01040100111102000016801.

См. также 
 Озёра Карелии

Панорама

Примечания 

Бассейн Тарасйоки
Озёра Суоярвского района